

Presentación previa 
Guillermo Durán y Máximo González eran ellos defensores del título, Guillermo Durán decidió no participar este año.

Flavio Cipolla y Máximo González ganaron el título tras derrotar en la final Andreas Beck y eter Gojowczyk.

Cabeza de serie 

 ' Flavio Cipolla /  Máximo González (Campeones)
  César Ramírez /  Miguel Ángel Reyes-Varela (Cuartos de final)

<ol start=3>
  James Cerretani /  Costin Pavăl ''(Semifinales)
  Ruben Gonzales /  Ruan Roelofse ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Todi 2015